Небоскрёбы Джон Хэнкок — здания в США, построенные по заказу страховой компании John Hancock Insurance:

 Центр Джона Хэнкока (John Hancock Center) в Чикаго.
 Башня Джона Хэнкока (John Hancock Tower) в Бостоне.